Пашка́ны (; также Пашка́нь) — топоним.

Молдавия 
 Пашканы — село в Кагульском районе.
 Пашканы — село в Криулянском районе.
 Пашканы — село в Хынчештском районе.

Румыния 
 Пашканы — город в жудеце Яссы.